Osoby o tym nazwisku:
 Charles Ritchie – brytyjski polityk, minister
 Dennis Ritchie – amerykański informatyk
 Guy Ritchie – brytyjski reżyser i scenarzysta
 Josiah Ritchie – brytyjski tenisista, olimpijczyk

Inne:
 Archipelag Ritchie –  grupa wysp wschód od Wielkiego Andamanu